Fortunat, eigentlich „Fortunatus“ (lat. „der Glückliche“ oder „der Beglückte“), war Beiname im Alten Rom sowie Name mehrerer christlicher Märtyrer. Zwei badische Fürsten führten ihn ebenfalls als Zweitnamen: 

 Eduard Fortunat (Baden-Baden) (1565–1600), Markgraf von Baden-Baden
 Hermann Fortunat (1595–1665), Markgraf von Baden-Rodemachern
 Fortunat Sprecher (1585–1647), Bündner Jurist
 Fortunatus von Todi († 537), Bischof in Umbrien
 Venance Fortunat (um 540–600/610), Dichter und Hagiograph, Bischof von Poitiers, siehe Venantius Fortunatus 

Siehe auch 
Fortunatus (Begriffsklärung) 
Fortunati 
Fortunato